Pieter Aldrich e Danie Visser erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Paul Haarhuis e Mark Koevermans.

Scott Davis e David Pate hanno battuto in finale Patrick McEnroe e David Wheaton 6–1, 4–6, 6–4, 5–7, 9–7.

Teste di serie

  Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)
  Rick Leach /  Jim Pugh (terzo turno)
  Scott Davis /  David Pate (Campioni)
  Guy Forget /  Jakob Hlasek (primo turno)
  Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)
  Darren Cahill /  Mark Kratzmann (terzo turno)
  Neil Broad /  Gary Muller (terzo turno)

  Patrick Galbraith /  Todd Witsken (secondo turno) 
  Goran Ivanišević /  Petr Korda (primo turno) 
  Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale) 
  Broderick Dyke /  Peter Lundgren (secondo turno) 
  Patrick McEnroe /  David Wheaton (finale) 
  Omar Camporese /  Javier Sánchez (primo turno) 
  Wally Masur /  Jason Stoltenberg (quarti di finale) 
  Jeremy Bates /  Kelly Jones (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1991